Hamdi Marzouki (Mégrine, 23 de janeiro de 1977) é um futebolista profissional tunisiano, defensor, milita no AS Gabès.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Tunísia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002